Dungeons & Dragons - jogo de RPG
 Dungeons & Dragons (filme) - longa metragem inspirado no jogo de RPG
 Dungeons & Dragons (série animada) - desenho animado conhecido no Brasil como "Caverna do Dragão"
Ou ainda:
 Dungeons & Dragons Online

Desambiguação